

Cinema 
 Dark Star – film del 1974 diretto da John Carpenter

Musica 
 Dark Star – gruppo musicale inglese
 Dark Star – singolo dei Grateful Dead del 1968
 Dark Star – album dei Deine Lakaien del 1991
 Dark Star – album dal vivo dei Grateful Dead del 2012

Pagine correlate 
Darkstar